Alexandersbad steht für

 Bad Alexandersbad, eine Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel
 Schloss Alexandersbad, ein ehemaliges Schloss in Bad Alexandersbad